Толима:
 Толима — департамент в Колумбии.
 Толима — вулкан в Колумбии.
 Толима — древняя индейская культура, существовавшая на территории департамента Толима в 200—1000 гг. н. э.